Łęgowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Łęgowo, un village du powiat de Wągrowiec

dans la voïvodie de Lubusz
 Łęgowo, un village du powiat de Strzelce-Drezdenko 
 Łęgowo, un village du powiat de Zielona Góra

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Łęgowo, un village du powiat d'Iława 
 Łęgowo, un village du powiat d'Olecko

dans la voïvodie de Poméranie
 Łęgowo, un village